Los Frutis es una serie animada en CGI boliviana producida para Cadena A y distribuida por Ecor Ltda., basada en los personajes del mismo nombre, creados en 2020.  

Es emitida desde el 16 de julio de 2021, como cortos con una duración de 2 minutos, significativamente es una de las primeras series CGI hechas nativamente en Bolivia  Tiene una recepción mixta en la audiencia.

Episodios

Referencias

Series de televisión animadas
Series de televisión de Bolivia
Programas de televisión educativos
Series de televisión iniciadas en 2021
Series de televisión finalizadas en 2021
Series de televisión infantiles
Programas_de_televisión_de_Bolivia
Series de televisión animadas de Bolivia